Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1932 в Лейк Плесид показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 14 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 252 спортисти (от които 21 жени) от 17 страни в периода от 4 февруари до 15 февруари 1932 г. в общо 4 спорта.

Атлети от общо 10 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 7 без отличие. Домакините от САЩ печелят най-много медали (12), успявайки да спечелят 6 златни отличия и 4 сребърни. Норвегия също има 4 сребърни отличия, а с най-много бронзови е Олимпийският отбор на Канада.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри